Kharchenko oder Chartschenko () ist der Familienname folgender Personen:

 Anastassija Chartschenko (* 1989), ukrainische Tennisspielerin
 Juri Alexandrowitsch Chartschenko (* 1963), sowjetischer Rennrodler
 Serhij Chartschenko (* 1976), ukrainischer Eishockeyspieler
 Wadim Chartschenko (* 1984), kirgisischer Fußballspieler
 Wladimir Petrowitsch Chartschenko (1934–2020), russisch-sowjetischer Mediziner
 Yury Kharchenko (* 1986), deutsch-russischer Maler